Las steht für:
 eine Provinz des Khanates Kalat im Südosten Belutschistans, siehe Las Bela
 Las (Spanien), Gemeinde im spanischen Val d’Aran
 Las (Lakedaimon), antike Stadt auf der Halbinsel Mani in Griechenland
 elfter Buchstabe des georgischen Alphabets, siehe ლ
 Las (Przeciszów), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen in Polen
 Las (Ślemień), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien in Polen

Las ist ein Namensteil von:
 Béla von Las-Torres (1890–1915), ungarischer Schwimmer

LAS steht für:
 Bayerisches Landesamt für Schule in Gunzenhausen
 Landesarchiv Schleswig-Holstein in Schleswig
 Chemin de fer Les Avants–Sonloup, Standseilbahn in Montreux, Schweiz
 League of Arab States, siehe Arabische Liga
 lineare Alkylbenzolsulfonate, eine Gruppe von Tensiden, siehe Natriumdodecylbenzolsulfonat
 Logistisches Assistenzsystem 
 Luft-Abgas-System, Schornstein mit 2 Zügen oder integrierter Zuluft
 Líneas Aéreas Suramericanas, eine kolumbianische Frachtfluggesellschaft
 Harry Reid International Airport (IATA-Code), Flughafen in Las Vegas

Siehe auch:
 Lass
 Laas
 Lahs
 Laass
 LÄS

Abkürzung